Змагання з BMX серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 20 та 22 серпня. Взяли участь 32 спортсмени з 20 країн.

Призери

Змагання

Відбірковий раунд

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Посилання 
 Результати на офіційному сайті Ігор